Winckel (geslacht), Nederlands, oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig, geslacht dat vooral militairen en predikanten voortbracht
 Christiaan Philip Winckel (1799-1861), Nederlands kolonel, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Christiaan Philip Karel von Winckel (1842-1884), particulier secretaris van de hertog van Saksen-Coburg-Gotha
 Charles Winckel (1882-1959), Nederlands arts
 Gus Winckel (1912-2013), tijdens de Tweede Wereldoorlog een 2de luitenant-vlieger bij de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
 Fabienne Winckel (1975), Belgisch politica
 Flip Winckel (1919-2009), Nederlands Engelandvaarder en jurist